Acropsopilio neozealandiae is een hooiwagen uit de familie Caddidae. De wetenschappelijke naam van Acropsopilio neozealandiae gaat  terug op Forster.

Caddidae